I Disappear  — песня американской метал-группы Metallica. Является саундтреком к фильму «Миссия невыполнима 2». Сингл занял первую строчку в чарте Billboard Hot Mainstream Rock Tracks. Это последняя запись группы с бас-гитаристом Джейсоном Ньюстедом.

Клип 
Клип занял 5 место на Music Awards. В клипе соло-гитарист Кирк Хэммет бегает от самолёта, Ларс Ульрих в конце клипа прыгает со здания от взрыва, Джейсон Ньюстед в особняке борется с сотнями людей, а Джеймс Хетфилд едет на машине по Сан-Франциско. Между этими сценами группа играет на вершине высокой скалы в долине штата Юта. В это же время Том Круз взбирается на скалу, где играет группа, но, добираясь до вершины, никого там не находит.

Участники записи 
 Джеймс Хетфилд — вокал, ритм-гитара
 Кирк Хэммет — соло-гитара
 Джейсон Ньюстед — бас-гитара
 Ларс Ульрих — ударные
 Боб Рок — продюсер

Позиции в чартах

Примечания 

Песни, возглавлявшие хит-парад Mainstream Rock Tracks
Песни Metallica
Песни из кинофильмов
Миссия невыполнима